Волліс може мати кілька значень:

Англійське прізвище ():
 Аннабелль Волліс (нар. 1984) - британська акторка, племінниця актора Річарда Харріса.
 Велма Волліс (нар. 1960) - американська письменниця.
 Генрі Волліс (1830-1916) - англійський художник-прерафаеліт і письменник, колекціонер.
 Джеймс Волліс (1873?) - британський регбіст.
 Джон Волліс (1616-1703) - англійський математик.
 Дейв Волліс (1917-1990) - англійський письменник.
 Кувенжаней Волліс (нар. 2003) - американська акторка.
 Прово Волліс (1791-1792) - британський адмірал флоту.
 Рой Волліс (1945-1990) - британський соціолог релігії, декан факультету економіки та суспільних наук Університету Королеви в Белфасті.
 Рут Волліс (1920-2007) - американська співачка кабаре.
 Самюель Волліс (1728-1795) - англійський мореплавець.
 Хел Волліс (1898-1986) - американський кінопродюсер.

Назва кількох міст в США:
 Волліс (Айдахо)
 Волліс (Небраска)
 Волліс (Північна Кароліна)
 Волліс (Техас)

топонім:
 Волліс (острів) - альтернативна назва головного острова архіпелагу Волліс в складі Волліс і Футуна.
 Волліс (острови) - архіпелаг у складі Волліс і Футуна.

Див. Також 
 Воллес
 Валліс
 Волліс і Футуна - острови в південній частині Тихого океану.